Teyber ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Teyber (1756–1822), österreichischer Komponist, Organist und Pianist
 Elisabeth Teyber (1744–1816), österreichische Sängerin (Sopran) 
 Franz Teyber (1758–1810), österreichischer Komponist, Organist und Kapellmeister
 Matthäus Teyber (um 1711–1785), österreichischer Geiger
 Therese Teyber (1760–1830), österreichische Sängerin (Sopran) 

Siehe auch:
 Teiber
 Taiber